«Warrior» — другий студійний альбом американської поп-співачки Kesha. Реліз відбувся 30 листопада 2012 року. Її музика охоплює широкий спектр жанрів, включаючи поп, EDM, рок, панк, реп, кантрі та балади. Кеша описала альбом як більш особистий, ніж її попередній матеріал, а також зазначила, що це її спроба відродити рок-жанр, назвавши його "cock pop" записом. Його темою, як кажуть, є магія.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Kesha
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback
Альбоми RCA Records